Starlinger bezeichnet:

 ein österreichisches Maschinenbauunternehmen, siehe Starlinger Gruppe

Starlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Starlinger (1895–1988), österreichischer Chirurg
 Josef Starlinger (1862–1943), österreichischer Mediziner
 Peter Starlinger (1931–2017), Professor für Genetik in Köln
 Thomas Starlinger (* 1963), österreichischer Offizier
 Ursula Starlinger (1917–2005), deutsche Politikerin
 Wilhelm Starlinger (1898–1956), österreichischer Internist in Königsberg, politischer Autor